Molekulska formula -{C8H7ClO2}- se može odnositi na:

 Anizoil hlorid
 Benzil hloroformat